Монтё, Пьер — французский и американский дирижёр.
 Монте, Пьер — французский египтолог.